Tasiusaq fait référence à deux villages du Groenland :

Tasiusaq, dans la municipalité de Kujalleq.
Tasiusaq, dans la municipalité de Qaasuitsup.